Badholmen kan avse:

 Badholmen, Oskarshamn
 Badholmen, Saltsjöbaden
 Badholmen, Vaxholm